Spodnja Dobrava (Moravče)
Spodnja Dobrava (Radovljica)